400 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i finał odbyły się 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 39 (40 zgłoszonych) zawodników z 34 państw.

Złoty medal zdobył Daiya Seto reprezentujący Japonię. Drugie miejsce zajął Amerykanin Chase Kalisz, a brązowy medal zdobył Thiago Pereira z Brazylii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013